Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1973 – zawody lekkoatletyczne podczas siódmej letniej uniwersjady w Moskwie zostały rozegrane w dniach 16–20 sierpnia. Areną zmagań lekkoatletycznych był Stadion Łużniki. Reprezentantom Polski udało się zdobyć siedem medali, w tym dwa złote.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1973 w lekkoatletyce
Letnia Uniwersjada 1973
1973
Lekkoatletyka w Moskwie